Юлиан Якоб Баумгартлингер (, родился 2 января 1988 в Зальцбурге) — австрийский футболист, полузащитник, выступающий за немецкий клуб «Аугсбург». Играл за национальную сборную Австрии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы команд «Маттзее» и «Мюнхен 1860». В академии мюнхенцев обучался с 2001 по 2006 годы, впервые дебютировал в любительской команде в сезоне 2006/2007 в региональной лиге «Юг». Номинально в сезоне 2007/2008 не был заявлен за основную команду, но 12 ноября 2007 дебютировал в домашней игре с мёнхенгладбахской «Боруссией». С лета 2008 года входил в заявку клуба, к 2009 году сыграл 13 матчей в основном составе. Летом 2009 года вернулся в Австрию и подписал контракт с венской «Аустрией» до 2012 года (дебют пришёлся на 24 июля 2009 в матче против ЛАСК и закончился победой 5:4), но через два года досрочно аннулировал соглашение и уехал в немецкую Бундеслигу в «Майнц 05».

19 мая 2016 года Баумгартлингер заключил четырёхлетний контракт с леверкузенским «Байером», который заплатил за переход австрийского футболиста 4 млн евро. В октябре 2019 года Баумгартлингер продлил контракт с клубом до июня 2021 года.

В сборной 
Выступал за все сборные Австрии, начиная с 16 лет, провёл за младшие команды 43 встречи. В сборной до 21 года в 2009 году был капитаном. Дебютировал в основной 9 сентября 2009 в игре с Румынией в матче отбора на чемпионат мира 2010.

Итого: сыграно матчей: 72 / забито голов: 1; победы: 33, ничьи: 16, поражения: 23.

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Аугсбург»